Rúfus steht für:
 Milan Rúfus (1928–2009), slowakischer Dichter, Literaturhistoriker, Übersetzer und Essayist
 (33158) Rúfus, Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Rufus